dolina, zemljopisni pojam
 Dolina (Vrbje), naselje u općini Vrbje u Hrvatskoj
 Dolina (Puconci, Slovenija), naselje u općini Puconci u Sloveniji
 Dolina (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići u BiH
 Dolina (Italija), općina u Tršćanskoj pokrajini u Italiji
 Dolina sunca (telenovela)

Vidi i:
 Doline (razdvojba)